Haupttitel steht

 im Buchwesen für den eigentlichen Werktitel einer Publikation, siehe Buchtitel
 bei Adeligen für das ranghöchste Adelsprädikat, siehe Adelstitel
 bei Herrschern für das ranghöchste Amt, siehe Herrschertitel

Siehe auch:
 Titel, Nebentitel